Pepper's ghost peut désigner :
 Pepper's ghost, illusion d'optique connue en français sous le nom de fantôme de Pepper ;
 Pepper's Ghost, album de 2007 du guitariste Buckethead.